Качановка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Качановка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Качановка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Украина 
 Качановка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Качановка — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Качановка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Качановка — посёлок в Ичнянском районе Черниговской области.

Усадьба 
 Качановка —  усадьба в Ичнянском районе Черниговской области Украины, национальный историко-культурный заповедник.